Камнело́мка мохови́дная () — вид рода  семейства .

Ботаническое описание 

Небольшое травянистое растение, растущее дерновинами.

Листья продолговатые, шершавые, длиной 5—7 мм.

Цветонос длиной 3—6 см, с железистым опушением. Цветки желтовато-белые.

Плод — яйцевидная коробочка.

Распространение и среда обитания 
Произрастает на скалах и каменистых участках.

Эндемик горных систем Европы. Распространена от Пиренеев до Карпат и гор Балканского полуострова.

Синонимы

Примечания

Ссылки 
 
 

Камнеломковые
Флора Европы